Cet article vous permet de découvrir, pour chaque sélection ayant participé à la compétition de rink hockey lors des Jeux olympiques d'été de 1992.
Vous trouverez notamment les statistiques par joueur et par équipe au cours des différents matchs de la compétition.

Allemagne

Angola

Argentine

Australie

Brésil

Espagne

États-Unis

Italie

Japon

Pays-Bas

Portugal

Suisse

Statistiques générales

Joueurs 
 Meilleurs buteurs :
  Francesco Amato – 32
  António Neves – 24
  Massimo Mariotti – 15 

 Tirs :
  Paulo Alves – 229
  Francesco Amato – 153
  R. Roldan Gomez – 146

 Efficacité (% de buts) :
  António Neves – 30 (24 buts)
  Jeffrey Gibson – 22 (5 buts)
  Mike Stevenson – 22 (5 buts)

Équipes 
 Meilleures attaques :
  – 83
  – 78
  – 70

 Tirs :
  – 729
  – 684
  – 582

 Efficacité (% de buts):
  – 13
  – 11
  – 10

 Passes décisives :
  – 30
  – 28
  – 21

 Interceptions :
  – 250
  – 226
  – 207

 Changements :
  – 261
  – 250
  – 239

 Fautes :
  – 364
  – 357
  – 334

Autres 
 Plus de buts en un match – 38 (Japon 0–38 Portugal)
 Plus de buts marqués en un match par un joueur – 16 ?  António Neves (Japon 0–38 Portugal)
 Plus de buts marqués en un match par une équipe – 38 (Japon 0–38 Portugal)
 Plus grande différence de buts en un match – 38 (Japon 0–38 Portugal)

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Rink hockey aux Jeux olympiques d'été de 1992 - Tour préliminaire
 Rink hockey aux Jeux olympiques d'été de 1992 - Demi-finales

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1992
Equipes et statistiques